Бруну Мигел Семеду Варела (; род. 4 ноября 1994 года в Лиссабоне, Португалия) — португальский футболист, вратарь клуба «Витория» (Гимарайнш). Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Клубная карьера 
Варела — воспитанник столичной «Бенфики». 22 сентября 2012 года в матче против «Авеша» он дебютировал за команду дублёров в Сегунда лиге. В начале 2016 года Бруно на правах аренды перешёл в испанский «Реал Вальядолид». 4 июня в матче против «Мальорки» он дебютировал в Сегунде.

Летом того же года, контракт с «Бенфикой» закончился и Варела на правах свободного агента присоединился к «Витории» из Сетубала. 21 августа в матче против своего бывшего клуба Бенфики Бруно дебютировал в Сангриш лиге.

Летом 2017 года Бруну вернулся в «Бенфику», сменив перешедшего в «Манчестер Сити» Эдерсона. 5 августа в поединке за Суперкубок Португалии против «Витории Гимарайнш» он дебютировал за основной состав, а также завоевал свой первый трофей на клубном уровне.

В январе 2019 года был арендован амстердамским «Аяксом»

Международная карьера 
В 2012 году Бруно в составе юношеской сборной Португалии принял участие в юношеском чемпионате Европы в Эстонии. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

В 2013 году Варела во второй раз принял участие в юношеском чемпионате Европы в Литве. На турнире он сыграл в матчах против команд Испании, Нидерландов, Литвы и Сербии.

В том же году в составе молодёжной команды Варела принял участие в молодёжном чемпионате мира в Турции. На турнире он был запасным вратарём и не сыграл ни минуты.

В 2016 году Бруно в составе олимпийской сборной Португалии принял участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. На турнире он сыграл в матчах против команд Аргентины, Гондураса, Алжира и Германии.

В 2017 году в составе молодёжной сборной Португалии Варела принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Польше. На турнире он сыграл в матчах против команд Сербии, Испании и Македонии.

Достижения 
 «Бенфика»
 Обладатель Суперкубка Португалии: 2017

 «Аякс»
 Чемпион Нидерландов: 2018/19
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2018/19
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2019

Примечания 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Португалии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Игроки ФК «Витория» Сетубал
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Витория» Гимарайнш